Władysław Wiśniowski (1911-1993), muzyk, żołnierz
 Władysław Wiśniowski (1922-1997), rzemieślnik, poseł